Бу́дар (Budar) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Будар, Бен (1928—2011) — лужицкий журналист и писатель.
 Будар, Бено (род. 1946) — лужицкий писатель и поэт.
 Будар, Ян Михал (1713—1789) — лужицкий юрист, меценат и общественный деятель.